

Geografia
Francia
 Cantone di Machault – ex divisione amministrativa dell'Arrondissement di Vouziers
 Machault – comune del dipartimento delle Ardenne, regione del Grande Est
 Machault – comune del dipartimento di Senna e Marna, regione dell'Île-de-France

Persone
 Guillaume De Machault o de Machaut (1300-1377) – poeta e compositore francese
 Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville (1701-1794) – politico francese

Altro
 14403 de Machault – asteroide della fascia principale